Emiliania huxleyi ist eine Kalkalge und gehört zur Ordnung der Coccolithophorida. Sie kommt von den Polargebieten bis zum Äquator weltweit vor und ist eine Schlüsselspezies im Ökosystem Ozean. Coccolithophoren wie Emiliania huxleyi halten einen Anteil von beinahe 50 Prozent an der biologischen Kohlenstoffpumpe der Meere und leisten ein Drittel der meeresgebundenen Produktion von Calciumcarbonat.

Emiliania huxleyi ist ein einzelliges Phytoplankton, bedeckt mit mikroskopischen Calcit-Scheibchen, sogenannten Coccolithen. Benannt nach dem britischen Forscher Thomas Henry Huxley, ist Emiliania huxleyi der weltweit bedeutendste Vertreter der Coccolithophoriden sensu lato (Haptophyta).

Emiliania huxleyi wurde aufgrund ihrer klimatologischen Relevanz von der Deutschen Botanischen Gesellschaft zur Alge des Jahres 2009 gewählt.

Algenblüten 

Algenblüten von E. huxleyi können enorme Ausmaße erreichen, möglicherweise bis über 100.000 km².

Parasiten 
E. huxleyi wird von Viren der Spezies Emiliania huxleyi virus 86 (EhV-86) aus der Gattung Coccolithovirus parasitiert, einem Riesenvirus aus der Familie Phycodnaviridae.

Produktion von Alkenonen 
E. huxleyi ist, wie einige andere Vertreter der Ordnung Isochrysidales, in der Lage, langkettige Alkenone (ungesättigte Methyl- oder Ethylketone) zu produzieren.

Weblinks 
 Informationen über Emiliania huxleyi vom National Oceanography Centre, Southampton (englisch)
 Ben Knowles, Juan A. Bonachela, Michael J. Behrenfeld, Karen G. Bondoc, B. B. Cael, Craig A. Carlson, Kay D. Bidle et al.: Temperate infection in a virus–host system previously known for virulent dynamics. In: Nature Communications, Band 11, Nr. 4626, 15, September 2020; doi:10.1038/s41467-020-18078-4. Dazu:
 Scientists Have Long Believed That Ocean Viruses Always Quickly Kill Algae – They Were Wrong. Auf: SciTechDaily vom 15. September 2020.
 Elise Cutts: Some ‘friendly’ bacteria backstab their algal pals. Now we know why. Auf: ScienceNews vom 8. Februar 2023.
 Carolyn Gramling: Viruses ma​y help phytoplankton make clouds — by tearing the algae apart. Auf: ScienceNews vom 15. August 2018.
 Thomas Sumner: Phytoplankton’s response to climate change has its ups and downs. Auf: ScienceNews vom 8. Juli 2016.

Einzelnachweise 

Diaphoretickes (Eukaryoten)
Diaphoretickes